Il nome Sosistrato si riferisce ad alcuni personaggi della Magna Grecia.

Sosistrato di Siracusa – capo dell'oligarchia aretusea fino al 314 a.C.
Sosistrato di Agrigento – tiranno di Siracusa e Agrigento
Sosistrato di Locri – filosofo pitagorico.